Tiihonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), coureur longue distance finlandais
Ilpo Tiihonen (1950-2021), poète et écrivain finlandais
Jare Henrik Tiihonen (né en 1981), rappeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois